Buffalo County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Buffalo County (Nebraska)
 Buffalo County (South Dakota)
 Buffalo County (Wisconsin)